Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 367 dans le monde.

 BR-367 au Brésil
 Route 367 au Québec, Canada
 Route régionale 367 en Finlande
 Route nationale 367 en France